1982 Голяма награда на Великобритания е 33-то за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 18 юли 1982 година на пистата Брандс Хач в Кент, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания